Werper, bij honkbal of softbal
 Pitcher (bierkan), glazen schenkkan